Västra Björntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Björntjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Västra Björntjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Björntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn